Die EFL League Two 2019/20 war die 16. Spielzeit der englischen EFL League Two als vierthöchste englische Spielklasse hinter der Premier League, der EFL Championship und der EFL League One sowie gleichzeitig die 28. Saison der dritthöchsten Spielklasse der English Football League nach Einführung der Premier League im Jahr 1992.

Sie begann am 3. August 2018 und sollte ursprünglich am 25. April 2020 enden. Aufgrund der COVID-19-Pandemie unterbrach die EFL am 13. März 2020 vorerst den Spielbetrieb aller drei Ligen bis 3. April 2020 und an diesem Tag wurde die Saison letztlich abgebrochen. Zu diesem Zeitpunkt hatten die Vereine 36 bzw. 37 Ligaspiele absolviert. Am 15. Mai 2020 stimmten die Vereine ab, dass der Tabellenstand mithilfe eines Punktequotienten zu bestimmt wird. Die Play-off-Spiele wurden nicht abgesagt und Anfang Juli 2020 abgehalten.

Tabelle 
!!Quotient
||1,92
||1,86
||1,84
||1,78
||1,76
||1,57
||1,57
||1,54
||1,46
||1,36
||1,35
||1,31
||1,30
||1,28
||1,27
||1,22
||1,17
||1,14
||1,11
||1,08
||1,06
||0,86
||0,61
||0,51

Torschützenliste

Play-off-Spiele

Weblinks 
 Offizielle Webseite der English Football League (englisch).
 Abschlusstabelle der Sky Bet League Two bei der BBC (englisch)

Einzelnachweise 

Fußballsaison 2019/20
2019 20